Łukasz Kubot och Marcelo Melo var regerande mästare men de förlorade i den andra omgången mot Jonathan Erlich och Marcin Matkowski.

Mike Bryan och Jack Sock vann titeln efter att ha besegrat Raven Klaasen och Michael Venus med 6–3, 6–7(7–9), 6–3, 5–7, 7–5 i finalen. Det var Bryans 17:e Grand Slam-titel i dubbel (ett nytt öppna eran-rekord), och den första titeln med en annan medspelare än sin bror Bob.

Seedning 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (första omgången)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (andra omgången)
  Henri Kontinen /  John Peers (första omgången)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (andra omgången)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (kvartsfinal)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (tredje omgången)
  Mike Bryan /  Jack Sock (Segrare)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (tredje omgången)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (andra omgången)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (första omgången)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (andra omgången)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (andra omgången, uppgivet p.g.a. skada hos Bopanna)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (final)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (kvartsfinal)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (semifinal)
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (första omgången)

Matcher

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser 
 Matcher och resultat

Wimbledonmästerskapen 2018